Суперлига Србије у сезони 2019/20. је четрнаесто такмичење организовано под овим именом од стране Одбојкашког савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен одбојкашких такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије. 

Због пандемије вируса корона такмичење је прекинуто 16. марта 2020. године, након одиграна 23 кола за клубове у Првој групи, односно 22 кола за клубове у Другој групи. Одбојкашки савез Србије је 28. априла 2020. године донео одлуку да такмичење оконча на основу затеченог стања у тренутку прекида. Војводина НС семе је проглашена прваком. Није било ни баража за опстанак, те је само Јединство из Старе Пазове, као десетопласирана екипа, испало у нижи ранг.

Клубови у сезони 2019/20.

Први део такмичења

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Мини лига — Прва група

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Мини лига — Друга група

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Српски клубови у европским такмичењима

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 Званичан сајт Одбојкашког савеза Србије
 Суперлига Србије на сајту -{srbijasport.net}-

Суперлига Србије у одбојци
Одбојка у 2019.
Одбојка у 2020.